Tempel des Schlafenden Buddha (chin. Wofo Si 卧佛寺) ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Tempel des Großen Buddha in Zhangye
 Tempel des Schlafenden Buddha (Peking)